La famille Djellouli est une famille tunisienne, rattachée à la grande notabilité tunisoise.

Les ancêtres d'origine marocaine se seraient installés à Sfax au  et y occupent un statut de notables. Ibn Abi Dhiaf indique que la position de la famille date de la période des Hafsides au . À partir de cette époque, elle compte des négociants et une dynastie féodale quasi-héréditaire de caïds et fermiers généraux, s'appuyant sur le négoce et la course. Sous le règne des Husseinites, la famille est considérée parmi les plus importantes dans les charges vénales et la course. L'un de ses membres, Mahmoud Djellouli, personnage très influent de la cour est le fondateur de la lignée tunisoise en 1794  entra à Tunis par la grande porte mais continue avec ses descendants à gérer et diriger le fief d'origine depuis la capitale ; sa descendance continue à s'illustrer jusque dans les années 1950 par une pléiade de caïds et de ministres :

Personnalités 
 Ali Djellouli, caïd-gouverneur
 Aziz Djellouli (1896-1975), caïd-gouverneur, ministre et homme d'affaires
 Bakkar Djellouli (?-1782), caïd-gouverneur de Sfax, protecteur de Youssef Saheb Ettabaâ
 Bakkar II Djellouli (1799-1826), caïd-gouverneur
 Chedly Djellouli, caïd-gouverneur
 Farhat Djellouli (1798-1854), caïd-gouverneur
 Fatma Djellouli (1929- ), sociologue
 Habib Djellouli (1879-1957), caïd-gouverneur et ministre
 Hassan Djellouli (?-1849), caïd-gouverneur
 Hussein Djellouli (1809-1890), caïd-gouverneur
 Hussein Djellouli (?-1944), caïd-gouverneur
 Larbi Djellouli (?-1959), caïd-gouverneur et secrétaire beylical
 Mahmoud Djellouli (v. 1750-1839), caïd-gouverneur, marchand, ambassadeur et fermier fiscal de l'État
 Mahmoud Djellouli, caïd-gouverneur et conseiller beylical
 M'hammed Djellouli (1826-1908), caïd-gouverneur et ministre
 Mohamed Djellouli (1782-1848), caïd-gouverneur
 Mokhtar Djellouli (?-1899), caïd-gouverneur
 Sadok Djellouli (1850-1910), caïd-gouverneur
 Taïeb Djellouli (1857-1944), caïd-gouverneur et ministre
 Youssef Djellouli, caïd-gouverneur

Arbre généalogique 
Cet arbre généalogique présente les liens de parenté des principales personnalités de la famille :

Voir aussi 
 
 Dar Djellouli
 Musée Dar Jellouli

Références 

Famille tunisienne
Patronyme tunisien